Voir :
 Maison de l'Histoire (Darmstadt) pour le service d’archive de Darmstadt ;
 Maison de l'Histoire de la République fédérale d'Allemagne pour le musée fédéral situé à Bonn ;
 Maison de l'Histoire du Bade-Wurtemberg pour le musée de Stuttgart.
 Maison de l'Histoire (Louvain-la-neuve) kot à projet de l'Université Catholique de Louvain